Hafenthal ist der Ortsname von

 Hafenthal (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten, Bayern
 Hafenthal (Lauben), Ortsteil der Gemeinde Lauben, Landkreis Oberallgäu, Bayern

Hafental ist ein Ortsteil von Alfdorf.